Ломжа-Ружанская операция 30 августа — 2 ноября 1944 года — фронтовая наступательная операция советских войск 1-го и 2-го Белорусских фронтов в ходе Великой Отечественной войны. В ходе операции был захвачен и удержан крупный плацдарм в районе города Ружан, ставший исходным рубежом для наступления Красной Армии в Восточно-Прусской операции в январе 1945 года.

Обстановка к началу операции 
На завершающем этапе Белорусской стратегической наступательной операции войска 48-й армии (командующий генерал-лейтенант П. Л. Романенко), действовавшей на крайнем северном фланге 1-го Белорусского фронта (командующий Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский) вели наступательные действия в районе тогдашней советско-польской границы (восточные районы бывшей Белостокской области), на расстоянии 25-30 километров восточнее рубежа реки Нарев. Севернее в таком же положении находились войска левофланговой 3-й армии (генерал-лейтенант А. В. Горбатов) 2-го Белорусского фронта (генерал армии Г. Ф. Захаров). Обе армии за июнь-август прошли в боями до 500 километров, имели большие потери в технике и живой силе. Пополнение поступало только из призывников с только что освобожденных районов Белорусской ССР, очень слабо обученных.

Планы сторон 
Захвату плацдармов на Нареве советское командование придавало огромное значение, как исходным рубежам для вторжения в Восточную Пруссию. Первые директивы о выполнении этой задачи были отданы Ставкой Верховного Главнокомандования командующим войсками обеих фронтов ещё 28 июля 1944 года. Но упорное сопротивление вермахта и перенос тяжести сражения 1-го Белорусского фронта на Варшавское направление отсрочили выполнение этой задачи. Только 22 августа 1944 года командующий войсками 1-го Белорусского фронта К. К. Рокоссовский подписал директиву о наступлении на рубеж реки Нарев и захвате плацдармов на западном берегу.

29 августа Ставка Верховного Главнокомандования обязала 1-й и 2-й Белорусский фронты перейти к жёсткой обороне и срочно привести войска в порядок, а правому крылу 1-го Белорусского фронта (48-я армия) и левому крылу 2-го Белорусского фронта (3-я армия А. В. Горбатова и 49-я армия генерал-лейтенанта И. Т. Гришина) — продолжить наступление и к 4-5 сентября выйти на рубеж реки Нарев в районах Пултуск — Сероцк — Остроленка, захватить плацдармы на западном берегу, где также перейти к жёсткой обороне. С момента начала выполнения этих задач 30 августа, Белорусская операция считается оконченной, а Ломжа-Ружанская операция — начавшейся. Координацию и общее руководство действиями 1-го и 2-го Белорусских фронтов осуществлял Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

Оборону занимали части немецкой 2-й армии (генерал-полковник Вальтер Вайс) из состава группы армий «Центр» (генерал-полковник Георг Рейнгардт). Немецкое командование стремилось измотать Красную Армию на подступах к Нареву, в течение выигранного времени завершить сооружение оборонительного рубежа по Нареву и не допустить его форсирования.

Начало операции и захват плацдарма 
Но хотя началом операции считается 30 августа, фактически с 27 августа все три армии приступили к выполнению поставленной задачи. Наступление велось в условиях лесисто-болотистой местности, редкие и плохие дороги были перекрыты опорными пунктами противника. В борьбе с ними широко применялись обходы с флангов по лесам и перехват коммуникаций. К 3 сентября войска 48-й армии прорвали спешно подготовленный немцами промежуточный оборонительный рубеж в 15-20 километрах восточнее реки Нарев. К Нареву были высланы заранее сформированные передовые отряды. Особенно успешно действовали они в 48-й армии. Утром 4 сентября они вышли к Нареву и с ходу форсировали его в районе населенного пункта Шарлат (10 километров юго-восточнее города Ружан). Этот плацдарм и стал основой для стратегически важного Ружанского плацдарма. Особо отличились при этом части 73-й, 194-й и 399-й стрелковых дивизий. Командирам частей, первыми форсировавшим Нарев: командиру 73-й стрелковой дивизии полковнику В. И. Матронину и командиру 413-го стрелкового полка этой дивизии майору И. И. Кузнецову было присвоено звание Героев Советского Союза.

Командующий армией срочно направил на этот плацдарм основные силы 29-го и 42-го стрелковых корпусов. К исходу 5 сентября плацдарм был расширен до 8 километров по фронту и на 4,5 километра в глубину, на него переброшена противотанковая артиллерия и спешно началось сооружение рубежей обороны. Эти меры оказались совершенно правильными.

Немецкое командование спешно перебросило в район Ружан 3 пехотные дивизии (7-я, 211-я, 541-я народного ополчения), 6-ю танковую дивизию, 209-ю бригаду штурмовых орудий. Имея в своем составе около 150 танков и штурмовых орудий, немцы перешли в контрнаступление, пытаясь сбросить советские войска в Нарев. До 12 сентября шли упорные и крайне ожесточенные бои. Отражая в сутки по 5-7 атак, войска 48-й армии не только стойко оборонялись, но и расширили плацдарм до 11 километров по фронту и до 8 километров в глубину. К 12 сентября противник лишился большинства танков и выдохся, боевые действия на плацдарме затихли, велись только бои местного значения по улучшению занимаемых позиций.

Севернее войска 3-й армии 6 сентября также вышли передовыми отрядами к Нареву и в этот день штурмом овладели городом и крепостью Остроленка. Однако, воспользовавшись их отставанием, немецкое командование успело занять рубеж оборону по Нареву и укрепило его. Форсирование в 3-й армии было назначено на 8 сентября, но из-за отставания артиллерии и необходимости пополнения войск перенесено на 14 сентября, а затем на 1 октября. За это время севернее войска 2-го Белорусского фронта завершали ликвидацию остатков немецких войск на восточном берегу Нарева, в том числе 3-й армии в ночь с 12 на 13 сентября овладели сильно укреплённым городом Ломжа, а войска 49-й армии 14 сентября штурмом заняли город Новогруд. 23 сентября командующий фронтом Г. Ф. Захаров отменил операцию по форсированию Нарева 3-й армией, приказав ей переправиться на занятый 48-й армией плацдарм и принять от неё часть оборонительного рубежа. Сам Ружанский плацдарм был к тому времени сильно укреплён, на нём были построены 2 сплошных оборонительных рубежа и большое количество укреплений.

Октябрьское сражение на плацдарме 
Директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 19 сентября, с 21 сентября 48-я армия была передана из 1-го Белорусского фронта в 2-й Белорусский фронт, поставлены новые задачи по расширению плацдарма.

4 октября 1944 года резко обострилась обстановка на соседнем Сероцком плацдарме: скрытно подтянув 3 танковые и 3 пехотные дивизии, немецкое командование перешло во внезапное наступление и оттеснило советские войска, сократив плацдарм почти на 70 % и создав угрозу его полной ликвидации. С целью оказания помощи, 10 октября 3-я и 48-я армии на Ружанском плацдарме перешли в наступление. Несмотря на то, что немецкое командование успело укрепить свои позиции (построены 3 рубежа обороны), к 15 октября удалось прорвать два из них и частично — третий рубеж. Ружанский плацдарм был расширен до 43 километров по фронту и до 20 километров в глубину.

С этого момента на плацдарме велись бои местного значения и непрерывное наращивание сил для будущего наступления. С 19 по 21 и с 24 по 25 октября войска 48-й армии проводили частные операции, пытаясь продвинуться на соединение с Сероцким плацдармом (в первой операции армия успеха не имела, во второй продвинулась на несколько километров и заняла ряд населённых пунктов). Операция считается завершенной 2 ноября. Но директива на жёсткую оборону была отдана Ставкой ВГК только 5 ноября (9).

Итоги операции 
В ходе операции Красной Армией был захвачен, удержан и значительно расширен Ружанский плацдарм. Он имел важное стратегическое значение — именно с него войска 2-го Белорусского фронта нанесли главный удар в Восточную Пруссию в ходе Млавско-Эльбингской операции в январе 1945 года.

Потери советских войск на плацдарме составили 11 771 человек — безвозвратные, 45 850 человек — санитарные.

Потери немецких войск неизвестны. По советским данным, за сентябрь 1944 года части 2-го Белорусского фронта уничтожили 13 115 солдат противника и захватили 355 пленных, за октябрь 1944 года уничтожили 16 186 солдат противника и захватили 1 129 пленных, итого — 29 301 убитых, 1 484 пленных. Поскольку в полосе 2-го Белорусского фронта в эти месяцы кроме Ружанского плацдарма, активных боевых действий не велось, практически все потери немецкие войска понесли в боевых действиях на ломжинском и ружанском направлениях.

Примечания

Литература 
 
  Имеется подробная карта боевых действий на Ружанском плацдарме.
 
 
 А. В. Горбатов. Годы и войны. — М.: Воениздат, 1989.
 Бородин М. С. «Форсирование реки Нарев»
 Под знаменем сивашцев. Боевой путь 169-й стрелковой Рогачевской Краснознаменной, орденов Суворова II степени и кутузова II степени дивизии (1941—1945) / В. П. Качур, В. В. Никольский. — М.: Воениздат, 1989.
 Боевая комсомольская: боевой путь I-й штурмовой комсомольской смоленской краснознаменной орденов Суворова и Кутузова инженерно-саперной бригады / В. Ф. Гусаров, Н. А. Стасюк. — М.: Воениздат, 1965.
 Н. Н. Иноземцев. Фронтовой дневник / Сост. и отв. ред. М. М. Максимова. — М.: Наука, 2005. — ISBN 5-02-033772-2.
 А. М. Андреев. От первого мгновения — до последнего. — М.: Воениздат, 1984. — (Военные мемуары). / Литературная запись В. Г. Безродного.

Сражения по алфавиту
Операции в Великой Отечественной войне
Сражения Германии
Сражения в Польше
История Мазовецкого воеводства
Август 1944 года
Сентябрь 1944 года
Октябрь 1944 года
Ноябрь 1944 года
Конфликты 1944 года